Дмитрий Шевцов:
 Шевцов, Дмитрий (род. 1971) — бизнесмен, специалист в области прямых инвестиций, путешественник, писатель.
 Шевцов, Дмитрий Александрович (1928—1996) — актёр и режиссёр.